Fossi ima više značenja:
 Fossi, Ancona
 Fossi, Benevento